Сезон НБА 1979/1980 — стал 34-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионом стала команда «Лос-Анджелес Лейкерс». В финале «Лейкерс» победили в шести играх команду «Филадельфия 76».

На драфте НБА 1979 года под первым номером клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» был выбран разыгрывающий Мэджик Джонсон из университета штата Мичиган. Под 2-м номером на том драфте был выбран Дэвид Гринвуд, а под 5-м — Сидни Монкриф.

Именно в этом сезоне в НБА было официально утверждено попадание из-за дуги (трёхочковый бросок), хотя впервые оно было введено ещё в АБА в сезоне 1967/1968 годов.

Регулярный сезон

Положение команд в дивизионах 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Положение команд в конференциях

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Карим Абдул-Джаббар, Лос-Анджелес Лейкерс
 Самый ценный игрок финала: Мэджик Джонсон, Лос-Анджелес Лейкерс
 Новичок года НБА: Ларри Бёрд, Бостон Селтикс
 Тренер года: Билл Фитч, Бостон Селтикс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Ларри Бёрд
 Ф Джулиус Ирвинг 
 Ц Карим Абдул-Джаббар
 З Джордж Гервин
 З Пол Вестфал

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Дэн Раундфилд
 Ф Маркес Джонсон
 Ц Мозес Мэлоун
 З Деннис Джонсон
 З Гас Уильямс

 Сборная новичков НБА
 Ларри Бёрд
 Мэджик Джонсон
 Дэррелл Уокер
 Билл Картрайт
 Кэлвин Нэтт
 Дэвид Гринвуд

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Бобби Джонс
 Дэн Раундфилд
 Карим Абдул-Джаббар
 Деннис Джонсон
 Дон Бьюз
 Майкл Рэй Ричардсон

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Скотт Уэдмен
 Кермит Вашингтон
 Дейв Коуэнс
 Квинн Бакнер
 Эдди Джонсон

Комментарии

Ссылки 
 1979-80 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1979/1980